Prva hrvatska rukometna liga za žene za sezonu 2019./20. je bila dvadeset i deveta sezona prvog ranga hrvatskog rukometnog prvenstva za žene od neovisnosti.  
Kao posljedica pandemije COVID-19, u ožujku je došlo do prekida natjecanja, a u travnju 2020. je Hrvatski rukometni savez donio konačnu odluku o konačnom prekidu natjecanja, te se sve lige pod HRS-om poništavaju, i za sezonu 2020./21. ostaju nepromijenjene (bez ispadanja i ulaženja na osnovu sezone 2019./20.). 
 
  
U trenutku prekida vodeća ekipa je bila "Podravka Vegeta" iz Koprivnice.

Sustav natjecanja 
U ligi je sudjelovalo četrnaest klubova koji su trebali odigrati dvokružnu ligu (26 kola), no liga je prekinuta nakon 19. kola.

Sudionici 

 
 

 
 

 
 
 

 1234 Virovitica, Virovitica 
 Bjelovar, Bjelovar
 Dalmatinka, Ploče 
 Dugo Selo '55, Dugo Selo 
 Koka, Varaždin
 Lokomotiva, Zagreb 
 Murvica, Crikvenica 
 Osijek, Osijek 
 Podravka Vegeta, Koprivnica 
 Sesvete-Agroproteinka, Sesvete, Zagreb 
 Sinj, Sinj 
 Split 2010, Split
 Umag, Umag
 Zrinski, Čakovec

Ljestvica

Rezultatska križaljka 

 Izvori:

Povezani članci 
 Prva hrvatska rukometna liga za žene

Vanjske poveznice 
 hrs.hr 
 hrs.hr, Novosti o hrvatskim rukometnim ligama

Izvori 
 hrs.hr, 1. HRL za žene (2019./20.), wayback arhiva od 16. lipnja 2020. 
 hrs.hr, Glasnici 
 hrs.hr, 1. HRVATSKA RUKOMETNA LIGA - žene - GLASNIK 19, (19. kolo - posljednje prije prekida, ljestvica), objavljeno 9. ožujka 2020., preuzeto 16. lipnja 2022.  
  the-sports.org, Croatia Women's Division 1 1 HRL Zene 2019/2020, pristupljeno 16. lipnja 2022. 
 rezultati.com, HRVATSKA: 1. HRL Women - 2019/2020, pristupljeno 16. lipnja 2022. 
 furkisport.hr/hrs, 1. HRL Ž - 2019/20, pristupljeno 16. lipnja 2022. 
 furkisport.hr/hrs, 1. HRL Ž - 2019/20, wayback arhiva od 16. lipnja 2022. 
 

2019-20
ž-1